Элитесерьен 2021 () — 77-й сезон чемпионата Норвегии по футболу с момента его создания. Сезон должен был стартовать 5 апреля и закончится 27 ноября 2021 года. Из-за пандемии COVID-19 старт чемпионата перенесли на 9 мая.

В чемпионате принимают участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Элитесерьен на soccerway
 Официальный сайт лиги

2021
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2021 году